Хотимир:

 Хотимир — славянское имя.
 Хотимир (ум. 769) — князь Карантании в 752—769 годах.
 Хотимир — село в Тлумачском районе Ивано-Франковской области Украины.